Концертная симфония для органа с оркестром Op. 81 — произведение Жозефа Йонгена для органа и симфонического оркестра, написанное в 1926 году.

История создания 
Симфония была написана по заказу американского магната  для инаугурации (после реконструкции и расширения) органа Уонамейкера, крупнейшего органа в мире, расположенного в принадлежавшем Уонамейкеру торговом центре в Филадельфии; Йонген должен был сам исполнить партию солиста на торжественном концерте в начале 1928 года, однако реконструкция затянулась, а в марте Уонамейкер умер, и инаугурационный концерт был отменён. В феврале 1928 года Йонген исполнил своё произведение в Брюсселе; американская премьера состоялась в 1935 году в Карнеги-холле.

Структура 
Произведение состоит из четырёх частей:
 Allegro, molto moderato
 Divertimento: Molto vivo
 Molto Lento. Lento, misterioso
 Toccata (Moto Perpetuo): Allegro moderato
Общая продолжительность около 35 минут.

Критика 
Как отмечал Эжен Изаи, присутствовавший на премьере, в своём письме к композитору, «роль, которую Вы отвели Королю инструментов, ничем не ограничена: <…> это действительной „второй оркестр“, который обогащает первый». По мнению одного из современных критиков,

эта стилистически экстравагантная музыка обручает импрессионистическую оркестровку с неоромантическим чувством гармонии, временами (особенно в запоминающейся медленной части) напоминая мессиановскую свободу в трактовке тональности. Вещь превосходно структурирована, контрапункт первой части (напоминающий о том, что Йонген одно время был профессором фуги в Брюссельской консерватории) переходит в обаятельный и изящный дивертисмент, своими мелодическими очертаниями близкий Равелю.

Другие критики отмечают в органной партии преемственность по отношению к строгой композиционной логике Сезара Франка и Шарля Мари Видора; указывалось также, что предшественницей работы Йонгена была Симфоническая фантазия для органа с оркестром Франсуа Жозефа Фети.

Основные записи 
 Вирджил Фокс, оркестр Парижской оперы под управлением Жоржа Претра
 Майкл Мюррей, Симфонический оркестр Сан-Франциско под управлением Эдо де Ваарта
 Патрик Уэдд, Филармонический оркестр Калгари под управлением Марио Бернарди
 Жан Гийю, Далласский симфонический оркестр под управлением Эдуардо Мата
 Франц Хаук, Ингольштадтский филармонический оркестр под управлением Альфредо Ибарра
 Оливье Латри, Льежский филармонический оркестр под управлением Паскаля Рофе

Примечания 

Музыкальные произведения 1926 года
Произведения Жозефа Йонгена
Произведения для органа с оркестром